Radio Heimat steht für: 

 Radio Heimat (Buch), Kurzgeschichtensammlung von Frank Goosen (2010)
 Radio Heimat (Film), deutscher Film von Matthias Kutschmann (2016)